Кикакуи — слоговое письмо, разработанное для записи языка менде.

Письменность состоит из 195 знаков, 42 из которых являются абугидой, а остальные — слоговыми знаками. Существует также собственная система записи чисел. Запись производится горизонтально справа налево.

История 
Письменность была разработана Кисими Камарой (~ 1890—1962) на основе работ его учителя Мохаммеда Турая (~ 1850 — ?), жившего в городе Мака (вождество Барри (Сьерра-Леоне) на юге Сьерра-Леоне).

Мохаммедом Тураем было разработано письмо, названное им «менде абаджада» («алфавит менде»), частично основывавшееся на арабском алфавите и частично — на слоговом письме ваи. Письменность являлась абугидой и составила впоследствии первые 42 символа письменности кикакуи.

Кисими Камара несколько изменил письменность Турая, а затем добавил более 150 собственных слоговых знаков. Благодаря популяризации своей письменности Камара получил известность, и добился видного положения на юге Сьерра-Леоне.

Первоначально письменность использовалась для переводов Корана. Письмо кикакуи получило относительное распространение и местное население пользовалось им для ведения записей вплоть до 1940-х годов, когда была проведена кампания по популяризации латинского алфавита. В результате письменность постепенно вышла из употребления, и в настоящее время ей владеет 100—500 человек.

Графемы

Примечания

Ссылки 
 Письменность кикакуи на сайте Омниглот 
 Шрифт кикакуи
 Примеры письма 
 Информация о Кисими Камара

Слоговые письменности
Письменности языков Африки
Искусственная письменность